Cool McCool è una serie animata prodotta da King Features Syndicate.

Personaggi
Cool McCool
Venerdì
Numero Uno

Antagonisti
Il Gufo
Il Rettile
Dr. Madcap
Greta Ghoul
Jack nella scatola
Uragano Harry

Episodi

Show 01

Cool McCool in "The Big Blowout"

Harry McCool in "The Phantom of the Opera House"

Cool McCool in "Fine Feathered Fiends"

Show 02

Cool McCool in "If the Hat Fits... Watch It"

Harry McCool in "Horsehide and Go Seek"

Cool McCool in "The House that Jack Built"

Show 03

Cool McCool in "The Odd Boxes Caper"

Harry McCool in "The Vaishing Shoehorns"

Cool McCool in "Garden of Evil"

Show 04

Cool McCool in "Rocket Racket"

Harry McCool in "Here's Pie in Your Eye"

Cool McCool in "Queen's Ransom"

Show 05

Cool McCool in "The Big Brainwash"

Harry McCool in "The Woodchopper"

Cool McCool in "Shrinking the Slinker"

Show 06

Cool McCool in "The Box Fox"

Harry McCool in "Gym Dandy"

Cool McCool in "Bagging the Windbag"

Show 07

Cool McCool in "Will the Real Cool Mobile Please Stand Up"

Harry McCool in "Big Top Cops"

Cool McCool in "Owl on the Prowl"

Show 08

Cool McCool in "Sniffin, Snoozen, and Sneezen"

Harry McCool in "The New Car"

Cool McCool in "How Now Foul Owl"

Show 09

Cool McCool in "Caps and Robbers"

Harry McCool in "Three Men on a House"

Cool McCool in "The Romantic Rattler"

Show 10

Cool McCool in "Jack in the Boxer"

Harry McCool in "Fowl Play"

Cool McCool in "Love is a Gas"

Show 11

Cool McCool in "Who Stole my 32 Secret Agents?"

Harry McCool in "The Jet Set, Yet"

Cool McCook in "The 500 Pound Canary Caper"

Show 12

Cool McCool in "Fun and Games"

Harry McCool in "McCool Jazz"

Cool McCool in "Mother Greta's Wrinkle Remover"

Show 13

Cool McCool in "The Shombrero Affair"

Harry McCool in "Dog Tired"

Cool McCool in "The Moon Goon"

Show 14

Cool McCool in "Two Fats and a Fink"

Harry McCool in "High Jokers"

Cool McCool in "Rockabye for Rattler"

Show 15

Cool McCool in "High Jacker Jack"

Harry McCool in "Time Out"

Cool McCool in "The Wind Goddess"

Show 16

Cool McCool in "Hot McHot"

Harry McCool in "Monkey Dizziness"

Cool McCool in "A Growing Problem"

Show 17

Cool McCool in "Oh Say Can You Seed"

Harry McCool in "Green Dragon"

Cool McCool in "What Goes Up... Must Come Down"

Show 18

Cool McCool in "Birds of a Feather Flop Together"

Harry McCool in "A Lot of Ballooney"

Cool McCool in "The Box Popper"

Show 19

Cool McCool in "Owl's Well That Ends Well"

Harry McCool in "Goat Chaser"

Cool McCool in "A Tree is a... Tree?"

Show 20

Cool McCool in "The Whistler's Mommy Case"

Harry McCool in "In the Dough"

Cool McCool in "The College of Crooks"

Collegamenti esterni 
 

Serie televisive d'animazione statunitensi